або — сполучник в українській мові, який виражає альтернативу.

Також це слово має інші значення:

 або — інша назва логічної операції «диз'юнкція»;
 АБО — логічний вентиль, який реалізує таку операцію;
 Або — інша назва міста Турку;
 Святий Або — небесний покровитель міста Тбілісі.
АБО — Агенція розвитку локальних медіа